Ferdinando Bonsignore (1760–1843), architecte et dessinateur italien ;
 Jason Bonsignore (né en 1976), joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Vito Bonsignore (né en 1943), ancien député européen italien.

Voir aussi